Пялица:
 Пялица — село в Терском районе Мурманской области.
 Пялица — река на Кольском полуострове.